Пашина:
 Паши́на — брюшная часть туши крупного рогатого скота или свиньи.
 Женская форма фамилии Па́шин:
 Пашина, Анна Владиславовна (род. 1994) — российская дзюдоистка.
 Веремеенко Наталья Николаевна (в девичестве Пашина, род. 1950) — ректор Магнитогорской государственной консерватории (академии) имени М. И. Глинки (с 2000 г.).
 Пашина — река в Томской области, приток Чети.